Ganeria är ett släkte av sjöstjärnor. Ganeria ingår i familjen Ganeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Ganeria